L'inflammation aigüe est une phase précoce de l'inflammation caractérisée par un œdème exsudatif et une congestion vasculaire (phase vasculaire), puis par une infiltration de polynucléaires neutrophiles (phase cellulaire).

Inflammation